Можливо, ви мали на увазі АРК.

 Арк () — частина сюжету аніме чи манги, що характеризується певним ступенем самодостатності.
 Арк () — муніципалітет у Ії, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Арк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Арк () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Арк () — маленька річка у Франції впадає в озеро Етан-де-Берр.
 Арк — перська назва фортеці чи цитаделі.